Bock József (?–1865) evangélikus lelkész
 Bock József (1948) borász